Возжайка — топоним в России:

 Возжайка — река в Удмуртии и Татарстане.
 Возжайка — бывшая деревня в Граховском районе Удмуртии; ныне деревня Славянская Слобода.